Обозрева́тель может означать:
 Обозреватель — тот, кто осматривает что-либо или наблюдает за чем-либо, то есть обозревает.
 Обозреватель — название одной из специализаций профессии журналиста, автор журнального, газетного и тому подобного обозрения.
 Обозреватель (веб-обозреватель) — устоявшееся русскоязычное название программы для работы с Интернетом со времен массового использования Internet Explorer, сейчас для большинства из них принято название браузеры.
 «Обозреватель» — украинское интернет-издание.

В названии газет 
 «Римский обозреватель» () — официальный печатный орган Ватикана.
 «Народный обозреватель» () — официальный печатный орган НСДАП.

См. также